Die Zambian Premier League 2020/21 war die 60. Auflage der höchsten Spielklasse des Landes. Es nahmen 18 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antraten. Meister wurde ZESCO United aus Ndola. Absteigen dagegen mussten Young Green Eagles aus Kafue, NAPSA Stars aus Lusaka, Lumwana Radiants und Kitwe United.

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tablesz/zamb2021.html#cups

Fußballsaison 2020/21
Fußballwettbewerb in Sambia